Александар Томашевић се може односити на:
Александар Томашевић (1908-1988), српски фудбалер
Александар Томашевић (1921-1968), српски сликар